Die Comarca Alt Urgell liegt in der Provinz Lleida der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien (Spanien) und bildet das Kernland der ehemaligen Grafschaft Urgell. Der Gemeindeverband hat eine Fläche von  km² und  Einwohner ().

Lage 
Der Gemeindeverband liegt im nördlichen Teil von Katalonien, er grenzt im Osten an die Comarcas Cerdanya und  Berguedà, im Südosten an Solsonès, im Westen an Noguera, Pallars Jussà und Pallars Sobirà und im Norden an das Fürstentum Andorra. Zusammen mit den Comarcas Alta Ribagorça, Val d’Aran, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà bildet die Region das Territorium Alt Pirineu i Aran.

Das ganze Gebiet von Alt Urgell liegt in der Hochgebirgsregion der Pyrenäen. Der Rio Segre durchfließt die Comarca von Nordost nach Südwest und speist den Oliana-Stausee. Am Zusammenfluss des Segre und des Valira, im größten Tal der Region, liegt die Hauptstadt La Seu d’Urgell. In Sant Joan de l’Erm und im Tuixent - la Vansa befinden sich zwei Skigebiete.

Gemeinden

Wirtschaft 
Die traditionellen Wirtschaftszweige Vieh-, Land- und Forstwirtschaft werden zunehmend von der Milcherzeugung, Baustoff- und Metallindustrie sowie dem Tourismus abgelöst.

Siehe auch 
 Liste der Comarques Kataloniens
 Liste der Kulturdenkmale in Alt Urgell

Weblinks 

 Webseite der Comarca (katalanisch)
 Gemeindeverband (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch, italienisch)
 Turisme Rural (katalanisch, spanisch, englisch)
 gencat-Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch)

Comarca in Katalonien
Provinz Lleida